El término Lycia puede hacer referencia a:

Licia, una antigua región del sudoeste de Asia Menor, en la actual Turquía.
Lycia, grupo de música darkwave de la localidad de Tempe, en Arizona, Estados Unidos.